B2G steht für:

 Business-to-Government (Business-to-Administration), die Kommunikationsbeziehungen zwischen Unternehmen und Behörden
 Boot to Gecko, der frühere Name für das in Entwicklung befindliche, quelloffene, mobile Betriebssystem Firefox OS

B2G